Барб:
 Барб, Норбер Бертран (; род. 1968) — французский историк искусства, семиолог и литератор (поэт и сценарист).
 Барб, Селин (род. 1973) — французская порноактриса.
Барбе:
 Барбе, Анри (; 1902—1966) — французский коммунистический и фашистский политик межвоенного периода.
 Шрёдер, Барбе (, род. 1941) — французский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Барбе д’Оревильи, Жюль Амеде (; 1808—1889) — французский писатель и публицист.

См. также 
 , сокращенно BARB